Het CONCACAF-kampioenschap voetbal onder 17 van 1991 was de 5e editie van het CONCACAF-kampioenschap voetbal onder 17, een toernooi voor nationale ploegen van landen uit Noord- en Midden-Amerika. De spelers die deelnemen zijn onder de 17 jaar. Er namen 12 landen deel aan dit toernooi dat van 24 maart tot en met 4 april 1991 in Trinidad en Tobago werd gespeeld. Mexico werd winnaar van het toernooi.

Dit toernooi diende tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 17 van 1991, dat van 16 augustus tot en met 31 augustus in Italië werd gespeeld. De drie beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Mexico, Verenigde Staten en Cuba.

Gekwalificeerde landen

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Finaleronde

Externe link
CONCACAF – online
RSSSF

Voetbal in Trinidad en Tobago
Voetbal in 1991
CONCACAF-kampioenschap voetbal onder 17
Sportevenement in Trinidad en Tobago